Madarász István (1884–1948) kassai megyés püspök
 Madarász István (1934–2010) sportvezető, a Magyar Kézilabda-szövetség tiszteletbeli elnöke, egykori főtitkára
 Madarász István (1956) labdarúgó (Bp. Honvéd, Ózd)
 Madarász István (1976) filmrendező